Вильгельм Ине (; 2 февраля 1821, Фюрт — 21 марта 1902, Хайдельберг) — немецкий историк. Отец немецкого архитектора Эрнста фон Ине.

С 1849 по 1863 был профессором в Ливерпуле, потом читал в Гейдельбергском университете лекции по английскому языку и литературе.

Из его сочинений наиболее известна «Römische Geschichte» (т. 1-4, Лейпциг, 1868—1876, 5 т. 1872, 6 т. 1886, 7 и 8 т. 1890).

Помимо этого ему принадлежит также:
 «Quaestiones Terentianae» (1843);
 «A Plead for the Emperor Tiberius» (1855, есть немецкий перевод, Страсбург, 1892); «Early Rome» (Лондон, 1875; итальянский перевод издан в Болонье в 1883: «Roma antica»).

Примечания

Литература 
  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Фюрте
Умершие в Гейдельберге
Историки по алфавиту
Историки Германии